Jerzy Bąkowski (zm. 1915) – poeta, członek POW, żołnierz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jerzy Bąkowski (1897–1940) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, sędzia grodzki, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), zamordowany w Katyniu
 Jerzy Bąkowski (1897–1940) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, inżynier rolnik, odznaczony Krzyżem Walecznych, zamordowany w Charkowie
 Jerzy Bąkowski (ur. 1946) – polski działacz państwowy i samorządowy, prezydent Stalowej Woli (1979–1981)

Przypisy